Stora Skiren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Skiren (Björsäters socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (45,8 ha)
Stora Skiren (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (1,04 km²)

Se även
Skiren

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn